Штајнау може бити:

 Штајнау ан дер Штрасе, град у округу Мајн-Кинциг, у њемачкој покрајини Хесен.